A Kind of Magic, a Queen rockegyüttes tizenkettedik stúdióalbuma (1986)
 A Kind of Magic, a második dal a Queen A Kind of Magic albumán